Logan steht für:
 Logan (Name), Vor- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Logan International Airport, Flughafen in Boston
 Dacia Logan, Modellname eines Autos
 Logan – The Wolverine, eine auf der Comicfigur Wolverine basierende Realverfilmung
 Logan’s Run, US-amerikanischer SF-Film von 1976, siehe Flucht ins 23. Jahrhundert

Logan ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Logan (Alabama)
 Logan (Arkansas)
 Logan (Colorado)
 Logan (Georgia)
 Logan (Illinois)
 Logan (Indiana)
 Logan (Iowa)
 Logan (Kalifornien)
 Logan (Kansas)
 Logan (Missouri)
 Logan (Montana)
 Logan (Nebraska)
 Logan (New Mexico)
 Logan (New York)
 Logan (North Carolina)
 Logan (North Dakota)
 Logan (Ohio)
 Logan (Oklahoma)
 Logan (Oregon)
 Logan (Pennsylvania)
 Logan (Texas)
 Logan (Utah)
 Logan (Virginia)
 Logan (West Virginia)
 Logan (Wisconsin), im Oconto County

Orte in Australien:
 Logan (Australien)
 Logan City

geografischer Objekte:
 Mount Logan, Berg in Kanada
 Mount Logan (Washington), Berg im US-Bundesstaat Washington
 Logan River, Fluss in Australien
 Logan Pass, Pass in den Rocky Mountains
 Logan Water (River Esk), Zufluss des River Esk in Dumfries and Galloway, Schottland
 Logan Water (River Nethan), Zufluss des River Nethan in South Larnakshire, Schottland

Unternehmen:
 Logan Construction Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Northwestern Motorcycle Works, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Logan

Siehe auch:
 Logan County, Verwaltungseinheiten in den Vereinigten Staaten
 Logan Township, Townships in den Vereinigten Staaten